Луций Миниций Руф () — римский политический деятель второй половины I века.

Некий Авл Миниций Руф был проконсулом Крита и Киренаики до 71 года. Возможно, его следует отождествлять с Луцием. Руф был проконсулом провинции Вифиния и Понт, когда Домициан взошёл на престол в 81 году. Возможно, он был назначен на эту должность при Веспасиане. Между 83 и 88 годом Руф находился на посту легата пропретора Лугдунской Галлии. В 88 году он занимал должность ординарного консула вместе с императором Домицианом. Около 95 года Руф вошёл в состав коллегии понтификов.

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 8. c. 219.

Проконсулы Крита и Киренаики
Легаты пропреторы